Balboa je

příjmení
 Javier Balboa (* 1985) – fotbalista z Rovníkové Guiney
 Marcelo Balboa (* 1967) – fotbalista z USA
 Rocky Balboa – filmová postava boxera
 Vasco Núñez de Balboa (1475–1519) – španělský conquistador

další významy
 Balboa (Kolumbie) – město
 Balboa (Panama) – město
 Balboa (distrikt) – distrikt
 Balboa (Španělsko) – město
 Balboa (tanec) – druh swingu
 Panamská balboa – měnová jednotka

Španělská příjmení